Kabinett Trunk steht für folgende Regierungen Badens:

 Kabinett Trunk I (1920 bis 1921)
 Kabinett Trunk II (1925 bis 1926)
 Kabinett Trunk III (1927)